Wide open spaces est une locution en anglais signifiant « grands espaces ». Cette expression est utilisée pour :

 le titre en anglais de Donald et les Grands Espaces () ;
 , le titre d'un album de Dixie Chicks.